Villasabariego puede referirse a varios artículos:

Localidades
 Villasabariego, en la provincia de León;
 Villasabariego de Ucieza, en la provincia de Palencia.